Humayun Azad (, 28. April 1947 in Rarhi Khal, Bikrampur, Bangladesch – 12. August 2004 in München) war ein bangladeschischer Autor, Dichter und Linguist. Seine sozial- und religionskritischen Schriften führten neben Anerkennung auch zu Hass und Verfolgung. Seine Familie erhielt Morddrohungen, sein Sohn wurde entführt und Humayun Azad selbst durch Messerstiche schwer verletzt. Der Autor wurde deshalb in das Writers in Exile Programm des PEN-Zentrums Deutschland aufgenommen. Er starb wenige Tage nach seiner Ankunft in München an einem Herzinfarkt. Humayun Azad wurde 1986 mit dem Bangla Academy Award ausgezeichnet. Posthum wurde er 2012 mit einer der höchsten Auszeichnungen Bangladeschs, dem Ekushey Padak, geehrt.

Leben und Werk 
Humayun Azad wurde als Sohn eines Lehrers und einer Hausfrau unter dem Namen Humayun Kabir geboren. Er änderte seinen Namen 1988 zu Humayun Azad. Er besuchte das Dhaka College und studierte anschließend an der University of Dhaka und der University of Edinburgh bengalische Literatur und Linguistik. Nach seinem Masterabschluss unterrichtete er ab 1969 an der University of Chittagong, von 1972 ab an der Jahangirnagar University. 1987 wurde er als Associate Professor an die University of Dhaka berufen, wo er 1986 ein sogenannter Full Professor wurde, der einer deutschen W3-Professur entspricht. Seine ersten belletristischen Buchveröffentlichungen erschienen 1973. Humayun Azad schrieb neben Gedichten, Essays und Romanen auch Jugendliteratur. Seine drei Fachbücher über Linguistik erschienen 1983 und 1984. Darüber hinaus wurde er für seine Veröffentlichungen im Bereich Literaturkritik bekannt.

Humayun Azads Schreibstil gilt als nicht traditionell und multidimensional. Er war in Bangladesch sehr beliebt, aber auch umstritten. Insbesondere seine dem Erstarken des Islam in Bangladesch gegenüber kritischen Schriften führten zu öffentlicher Kritik an seinem Werk. Verschiedene islamische Gruppen griffen vor allem den Roman Pak Sar Jamin Sad Bad an und verlangten ein Verbot des Buches. Auch Todesdrohungen gegen Humayun Azad wurden bekannt. Sein Sohn, Ananya Azad, berichtete, dass er entführt und über den Aufenthalt seines Vaters befragt worden sei. Am 27. Februar 2004 kam es zu einer Messerattacke auf Humayun Azad, bei der er an Kopf und Hals ernsthaft verletzt wurde. In der Folge des Attentats kam es zu Protesten und einem landesweiten Generalstreik. Der Tod Humayun Azads im selben Jahr in München war laut Aussagen deutscher Behörden keine Folge weiterer Gewalt, sondern eines Herzinfarktes.

Veröffentlichungen (Auswahl)

Lyrik 
 Aloukik Ishtimar (1973) অলৌকিক ইষ্টিমার
 Jolo Chitabagh (1980) জ্বলো চিতাবাঘ
 Shob Kichu Noshtoder Odhikare Jabe (1985) সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে
 Jotoi Gobhire Jai Modhu Jotoi Uporay Jai Neel (1987) যতোই গভীরে যাই মধু যতোই ওপরে যাই নীল
 Ami Bachay Chilam Onnoder Shomoy (1990) আমি বেঁচেছিলাম অন্যদের সময়ে
 Humayun Azader Shreshtho Kobita (1993) হুমায়ূন আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা
 Adhunik Bangla Kobita (1994) আধুনিক বাঙলা কবিতা
 Kafone Mora Osrubindu (1998) কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু
 Kabya Shonggroho (1998) কাব্য সংগ্রহ
 Peronor Kichhu Nei (2004) পেরোনোর কিছু নেই

Prosa 
 Chappanno Hazar Borgomile (1994) ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল [Fifty-Six Thousand Square Miles] 
 Shob Kichu Bhenge Pore (1995) সব কিছু ভেঙে পড়ে ISBN 978-984-401-264-6
 Manush Hishbe Amar Oporadhshomuho (1996) মানুষ হিসেবে আমার অপরাধসমূহ
 Jadukorer Mrittu (1996) যাদুকরের মৃত্যু
 Shuvobroto, Tar Shomporkito Shushomacher (1997) শুভব্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার [Shuvobroto, and His Gospel]
 Rajnitibidgon (1998) রাজনীতিবিদগণ
 Kobi Othoba Dondito Aupurush (1999) কবি অথবা দন্ডিত অপুরুষ
 Nijer Shongge Nijer Jiboner Modhu (2000) নিজের সঙ্গে নিজের জীবনের মধু
 Fali Fali Ko're Kata Chand (2001) ফালি ফালি ক'রে কাটা চাঁদ
 Uponnashshonggroho-Ak (2001) উপন্যাসসংগ্রহ-১ [Collection of Novels, Vol.1]
 Sraboner Brishtite Roktojoba (2002) শ্রাবণের বৃষ্টিতে রক্তজবা
 Uponnashshonggroho-Dui (2002) উপন্যাসসংগ্রহ-২ [Collection of Novels, Vol.2]
 Dosh Hazar Abong Aro Akti Dhorshon (2003) ১০,০০০, এবং আরো একটি ধর্ষণ [10,000, And ! More Rape] ISBN 978-984-40-1731-3
 Ekti Khuner svapna (2004) একটি খুনের স্বপ্ন
 Pak Sar Jamin Sad Bad (2004) পাক সার জমিন সাদ বাদ The Blessed Sacred Land

Jugendliteratur 
 Lal Neel Dipaboli Ba Bangla Shahitter Jiboni (1976) লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী
 Fuler Gondhe Ghum Ashena (1985) ফুলের গন্ধে ঘুম আসেনা
 Koto Nodi Shorobor Ba Bangla Bhashar Jiboni (1987) কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী ISBN 984-401-017-9
 Abbuke Mone Pore (1989) আব্বুকে মনে পড়ে ISBN 984-401-555-3
 Bukpokete Jonakipoka (1993) বুকপকেটে জোনাকিপোকা
 Amader Shohoray Akdol Debdut (1996) আমাদের শহরে একদল দেবদূত
 Andhokaray Gondhoraj (2003) অন্ধকারে গন্ধরাজ
 Our Beautiful Bangladesh (2004)

Literaturkritik 
 Rabindraprobondho/Rashtro O Shomajchinta (1973) রবীন্দ্র প্রবন্ধ/রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা
 Shamsur Rahman/Nishshonggo Sherpa (1983) শামসুর রাহমান/নিঃসঙ্গ শেরপা
 Shilpokolar Bimanikikoron O Onnanno Probondho (1988) শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ
 Bhasha-Andolon:Shahittik Potobhumi (1990) ভাষা-আন্দোলন: সাহিত্যিক পটভূমি
 Naree (1992) নারী (গ্রন্থ)|নারী; banned between 19 November 1995 and 7 March 2000
 Protikkriashilotar Dirgho Chayar Niche (1992) প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়ার নিচে
 Nibir Nilima (1992) নিবিড় নীলিমা
 Matal Torony (1992) মাতাল তরণী
 Norokay Anonto Hritu (1992) নরকে অনন্ত ঋতু
 Jolpai Ronger Andhokar (1992) জলপাই রঙের অন্ধকার
 Shimaboddhotar Shutro (1993) সীমাবদ্ধতার সূত্র
 Adhar O Adhayo (1993) আধার ও আধেয়
 Amar Abishshash (1997) আমার অবিশ্বাস
 Parbotto Chattagram: Shobuj Paharer Bhetor Diye Probahito Hingshar Jhornadhara (1997) পার্বত্য চট্টগ্রাম: সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা
 Nirbachito Probondho (1999) নির্বাচিত প্রবন্ধ
 Mohabishsho (2000) মহাবিশ্ব
 Ditio Lingo (2001) দ্বিতীয় লিঙ্গ; translation of The Second Sex by Simone de Beauvoir
 Amra Ki Ai Bangladesh Cheyechilam (2003) আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম
 Dhormanuvutir Upokotha (2004) ধর্মানভূতির উপকথা ও অন্যান্য
 Amar Notun Jonmo (2005) আমার নতুন জন্ম ISBN 984-401-839-0
 Amader Boimela (2006) আমাদের বইমেলা

Fachbücher 
 Pronominalization in Bengali (1983)
 Bangla Bhashar Shotrumitro (1983) বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র
 Bakkototto (1984) বাক্যতত্ত্ব
 Bangla Bhasha Vol. 1 (1985) বাঙলা ভাষা – প্রথম খন্ড
 Tulonamulok O Oitihashik Bhashabiggan (1988) তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান
 Bangla Bhasha Vol. 2 (1994) বাঙলা ভাষা – দ্বিতীয় খন্ড
 Arthobiggan (1999) অর্থবিজ্ঞান

Einzelnachweise 

Linguist
Autor
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (Bengalisch)
Lyrik
Essay
Erzählung
Roman, Epik
Kinder- und Jugendliteratur
Literaturkritiker
Kolumnist
Frauenrechtler (Bangladesch)
Vertreter des Agnostizismus
Sachbuchautor
Pseudonym
Bangladescher
Geboren 1947
Gestorben 2004
Mann